Franzos er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Karl Emil Franzos (1848–1904) – østrigsk forfatter
 Marie Franzos (1870–1941) – østrigsk oversætterinde

Efternavne